Das Benson & Hedges Masters 1983 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1982/83, das vom 23. bis 30. Januar 1983 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die neunte Austragung des Masters.

1983 nahmen erstmals 16 Spieler an dem Turnier teil.
Cliff Thorburn wurde als erster und bis heute einziger Kanadier Sieger des Masters, nachdem er im Finale Ray Reardon mit 9:6 besiegte.
Titelverteidiger Steve Davis scheiterte bereits im Viertelfinale an Doug Mountjoy.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent